

Nom commun 
 Un chaland est un client potentiel d'un commerce.
 Un chaland est un bateau à fond plat employé sur les rivières, les canaux et les rades.
 Un chaland désigne aussi une barque, en Brière, aussi appelée blin.

Patronyme 
 Paul Chaland est un journaliste et écrivain français.
 Yves Chaland est un dessinateur français de bandes dessinées (1957-1990).

Homonymie de patronyme